Vallo di Diano, area geografica situata in Campania
 Valdiano Calcio, abbreviativo del "Valdiano Calcio '85", squadra di calcio della seconda metà degli anni ottanta del Novecento, con sede a San Rufo (provincia di Salerno).